La sigla SCJ puede referirse a:
 Sociedad Científica Juvenil, grupo de jóvenes interesados en la ciencia, fundado en México en 1986.
 Suprema Corte de Justicia, máximo organismo del Poder Judicial en varios países.
 Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, congregación religiosa.
 Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, congregación religiosa.
 Superintendencia de Casinos de Juego de Chile, órgano fiscalizador.
 Sagrado Corazón de Jesús, devoción al Sagrado Corazón.